Piąty oraz szósty konkurs indywidualny w ramach Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2017/2018 zostały odbyte w Sapporo na skoczni normalnej Miyanomori. Zawody rozegrane zostały w dniach 13-14 stycznia 2018 roku.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu wygrała Sara Takanashi. O zaledwie trzy punkty gorsza od niej była Katharina Althaus. Za nią uplasowała się Maren Lundby. Zawody zostały przeprowadzone z dwunastej oraz z trzynastej belki startowej. Trzy zawodniczki zostały zdyskwalifikowane za nieprzepisowy kombinezon. W kwalifikacjach udział wzięło 52 zawodniczek.

Pierwszy konkurs indywidualny wygrała po raz trzeci w sezonie Maren Lundby. Norweżka skokami na 95,5 oraz na 93,5 metra uzyskała notę o nieco ponad sześć punktów wyższą niż zajmująca drugie miejsce Katharina Althaus. Trzecie miejsce na podium zajęła zwyciężczyni kwalifikacji Sara Takanashi, która straciła do miejsca drugiego ponad dziesięć punktów. Do serii finałowej awansowało sześć reprezentantek gospodarzy z ośmiu startujących. Trzy zawodniczki zostały zdyskwalifikowane za nieprzepisowy kombinezon, wśród których była piąta zawodniczka kwalifikacji Kaori Iwabuchi. Zawody przeprowadzono z trzynastej, jedenastej oraz z dziesiątej belki.

Kwalifikacje do drugiego konkursu ponownie wygrała Sara Takanashi, której pozwolił na to lot na 88,5 metra. O ponad cztery punkty gorsza na drugim miejscu znalazła się jej rodaczka Yūki Itō., która skoczyła o pół metra krócej. Trzecie miejsce w kwalifikacjach zajęła Katharina Althaus. Niemka oddawszy skok na 85 metrów przegrała o zaledwie pół punktu. W zawodach nie wystąpiło sześć zawodniczek z grupy krajowej, które wzięły udział w pierwszych kwalifikacjach, w związku z czym na starcie pojawiło się 49 skoczkiń. Skoki były oddawane z dziesiątej platformy startowej.

Drugi konkurs indywidualnie drugi raz z rzędu wygrała Maren Lundby. Z przewagą ponad dwudziestu punktów wyprzedziła sklasyfikowaną na drugiej pozycji reprezentantkę Japonii Sarę Takanashi. Podium konkursu uzupełniła trzecia zawodniczka kwalifikacji Katharina Althaus gorsza od poprzedniej zawodniczki o nieco ponad punkt. W czołowej dziesiątce zawodów znalazły się trzy reprezentantki gospodarzy: wcześniej wspomniana Sara Takanashi, Yūki Itō sklasyfikowana na miejscu piątym oraz Kaori Iwabuchi na miejscu dziesiątym. Za nieprzepisowy strój zdyskwalifikowana została reprezentantka Słowenii Nika Križnar. Zawody przeprowadzone były z dziesiątej, jedenastej oraz z dwunastej belki.

Po konkursach w Sapporo na czele klasyfikacji generalnej Pucharu Świata umocniła się Norweżka Maren Lundby, która wygrała dwa konkursy i posiada 560 punktów. Katharina Althaus, która kolejno zajmowała miejsca drugie i trzecie traci do pozycji lidera sześćdziesiąt punktów. Sara Takanashi, która zajmowała te same pozycje co Althaus w odwrotnej kolejności plasuje się na miejscu trzecim z dorobkiem 360 punktów.

Na czele w klasyfikacji Pucharu Narodów najlepsze są Niemcy, których reprezentantki zgromadziły już 1471 punktów. Ponad dwieście punktów za nimi plasuje się reprezentacja Japonii, a trzecią pozycję ze stratą do lidera wynoszącą siedemset punktów znajduje się reprezentacja Norwegii.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Sapporo był Hidehito Nosaka oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata Chika Yoshida wraz z asystentem, którym jest Miran Tepeš.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Bibliografia

Przypisy 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2017/2018
2018 w Japonii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo